Im Westen nichts Neues steht für:

 Im Westen nichts Neues, Roman von Erich Maria Remarque (1928)
 Im Westen nichts Neues (1930), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone
 Im Westen nichts Neues (1979), amerikanisch-britischer Fernsehfilm von Delbert Mann
 Im Westen nichts Neues (2022), international co-produzierter Spielfilm von Edward Berger

Siehe auch:
 Im Westen nix Neues, Album von Prinz Pi (2016)
 All Quiet on the Western Front